Hybrizon är ett släkte av steklar som beskrevs av Carl Fredrik Fallén 1813. Hybrizon ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Hybrizon